Панкра́тий — мужское имя, в переводе с древнегреческого языка значащее «всесильный» или «всемогущий» (в первоначальном смысле как один из эпитетов Бога). От него образована русская фамилия Панкратьев. Более кратким русским вариантом данного имени является имя Панкрат, от которого образована русская фамилия Панкратов.

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 22 февраля, 25 мая, 22 июля, 10 сентября
 Католические: 3 апреля, 12 мая

Персоналии 
 Панкратий Печерский — затворник Киево-Печерский; память 10 сентября и 22 февраля.
 Панкратий Римский (ок. 289—303) — раннехристианский мученик, 12 мая;
 Панкратий Тавроменийский, Антиохийский (ученик апостола Петра) — священномученик, епископ, 22 июля, 22 февраля.

 Панкратий (Гладков) (1892—1945) — епископ Белгородский и Грайворонский.
 Панкратий (Дончев) (1926—1998) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Старозагорский.
 Панкратий (Жердев) (род. 1955) — епископ Троицкий, викарий Московской епархии, наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.
 Панкратий (Чарныйский) (в некоторых источниках упоминается как Чарнуцкий или Чарнысский; ум. 1773) — архимандрит русской церкви.

См. также 
 Святой Панкратий
 Панкратьев — фамилия от данного имени.

Примечания 

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена греческого происхождения